Прикамье:

 Прикамье — географическая область, прилегающая к реке Кама.
 Прикамье — деревня в Осинском районе Пермского края.
 «Прикамье» — российский мужской волейбольный клуб из Перми.

 «Молот-Прикамье» — пермский хоккейный клуб.
 «Молот» — пермский молодёжный хоккейный клуб (ранее назыв. «Молот-Прикамье»-2).